Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 277 dans le monde.

 Route fédérale 277 en Allemagne
 BR-277 au Brésil
 Route 277 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 277 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis